Yūnus steht für:
 Yunus
 Yunus (Prophet)
 Yunus (Sure)

Siehe auch:
 Jona